Durch Nacht zum Licht ist der Titel folgender Filme:

 Durch Nacht zum Licht (1912), französischer Stummfilm 
 Durch Nacht zum Licht (1913), deutscher Stummfilm von Joseph Delmont 
 Durch Nacht zum Licht (1915), deutscher Stummfilm von Carl Schönfeld